Óros Ólimbos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ólympos (berg i Grekland, Grekiska fastlandet), Nomós Evvoías, 
 Olympos, Mellersta Makedonien, Nomós Pierías, 

Robotskapade Greklandförgreningar